Александър Руменов Луканов е български учен, преподавател и художник. През 2012 г., е представен в медийното пространство, като най-младия доцент в България, а през 2017 г., е обявен за един от десетте най-влиятелни млади личности в България от международната организация „Junior Chamber International“

Биография 
Роден е през 1981 г. в гр. Берковица. Учи в Лесотехническата професионална гимназия в Берковица. Завършва бакалавърска степен по химия в СУ „Св Климент Охридски“ през 2003 г., а през 2005 г., магистър по органична химия в същия университет. През 2009 г., защитава образователна и научна степен „доктор“, специалност „Биохимия и физиология“ в Института за интегративна бионаука в гр. Оказаки, Япония, а през 2017 г., научна степен „доктор на науките“, специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, София, България.

Научна кариера 
В периода 2008 – 2010 г., Александър Луканов специализира в Калифорнийския университет, Бъркли-САЩ, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, България и в Университета Сайтама, Япония. От 2012 г., е доцент в Минно-геоложкия университет, София, а през 2014 г. е доцент в Университета Сайтама, Япония. Освен това от 2016 г., д-р Луканов чете лекции, като поканен професор в редица световно-известни университети, като Държавния университет на Ню Йорк и Университа на Арканзас за медицински науки, САЩ. От 2021 е професор в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, България и Националния технологичен институт, колежа Гунма, Япония. Извън рамките на университета д-р Луканов е член на Европейската асоциация на нанонауки и нанотехнологии – ENNA и на Американското химично общество. Проф. дн Александър Луканов има над 100 авторски научни публикации в престижни и международни списания и над 400 цитата, регистрирани в системата SCOPUS. Автор е на четири научни книги. Има специални интереси в областта на приложните нанотехнологии и наномашините.

Обществена дейност 
Извън научната и преподавателската си дейност Луканов е художник. Изрисувал е стените на кабинета си в Минно-геоложкия университет и е известен с редица оригинални картини в различни жанрове на изобразителното изкуство. Медийните му отразявания са акцентирани върху бъдещето развитие на науката, както и върху обществено значими екологични проблеми, касаещи замърсяването на околната среда и здравето на хората.

Библиография 
 Експериментална биохимия (2013). Издателска къща „Св. Иван Рилски“ – София, ISBN 978-954-353-298-8
 Химия на околната среда (2015). Издателска къща „Св. Иван Рилски“ – София, ISBN 978-954-353-264-3
 Биосензори и биоиндикатори (2016). Издателска къща „Св. Иван Рилски“ – София, ISBN 978-954-353-230-8
 Екотоксикология : акумулиране и влияние на замърсителите върху околната среда (2020). Издателска къща „Св. Иван Рилски“-София. ISBN 978-954-353-422-7.

Източници 

Български биохимици